Nicaea ou Nicea est le nom latin de Nikaïa.

 Nicaea est le nom latin de la ville de Nice, fondée au  par les Phocéens. Il dérive du grec Nikaïa.
 Nicaea est le nom latin de la ville de Nicée, en Anatolie

Voir aussi